Это список лауреатов и номинантов на премию «Эмми» в категории Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы.

Лауреаты премии

1970-е 
 1979: «Иерихонская миля» — Майкл Манн и Патрик Дж. Нолан

1980-е 
 1980: «Прочь с Миннесота-Стрип» — Дэвид Чейз
 1981: «Тянуть время» — Артур Миллер
 1982: «Билл» — Кори Блечман и Бэрри Морроу
 1983: «Специальный бюллетень» — Маршалл Херсковиц и Эдвард Цвик
 1984: «Кое-что про Амелию» — Уильям Хэнли
 1985: «Помнишь ли нашу любовь?» — Вики Патик
 1986: «Ранний мороз» — Рон Кауэн и Дэниел Липман (телесценарий) ~ Шерман Йеллен (сюжет)
 1987: «Обещание» — Кеннет Блэквелл, Теннисон Флауэрс и Ричард Фриденберг
 1988: «Убежище Анны Франк» — Уильям Хэнли
 1989: «История Симона Визенталя» — Рон Хатчисон, Эбби Манн и Робин Воут

1990-е 
 1990: «Мать Андре» — Терренс Макнэлли
 1991: «Карточный домик» — Эндрю Дэвис
 1992: «Я улечу» — Джошуа Брэнд и Джон Фолси
 1993: «Убийца предводителя» — Джейн Андерсон
 1994: «Мать Дэвида» — Боб Рэндалл
 1995: «Молчи и служи: История Маргарет Каммермейер» — Элисон Кросс
 1996: «Путешествия Гулливера» — Саймон Мур
 1997: «Старик» — Хортон Фут
 1998: «Дон Кинг: Только в Америке» — Карио Салем
 1999: «Урок перед смертью» — Энн Пикок

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания 

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы
Премии за сценарий